Линфен (臨汾) град је Кини у покрајини Шанси. Према процени из 2009. у граду је живело 241.400 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени, у граду је 2009. живело 241.400 становника.

Референце 

Градови у Кини
Википројект географија/Насеља у Кини